Яутепек () — мексиканский топоним

 Сан-Бартоло-Яутепек — город и муниципалитет в штате Оахака
 Сан-Карлос-Яутепек — город и муниципалитет в штате Оахака
 Яутепек — район в штате Оахака
 Яутепек (ранее Яутепек-де-Сарагоса) — муниципалитет в штате Морелос
 Яутепек — город в штате Морелос